Дикусаров — фамилия; имеет женскую форму Дикусарова.
 Дикусаров, Виктор Васильевич (1932—1992) — советский композитор, музыкант-баянист, педагог.
 Дикусаров, Владимир Григорьевич (род. 1927) — советский украинский партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР. См. также